Das Legg Mason Tennis Classic 2003 war ein Tennisturnier, welches vom 28. Juli bis 3. August 2003 in Washington, D.C. stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2003 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Los Angeles der Mercedes-Benz Cup und in Sopot die Idea Prokom Open gespielt, welche genau wie das Legg Mason Tennis Classic zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Lokalmatador James Blake, der dieses Jahr als Setzlistensechster im Viertelfinale ausschied. Der Zehnte der Setzliste Tim Henman gewann das Turnier durch eine Finalsieg über Fernando González (Nr. 4 der Setzliste) in zwei Sätzen, nachdem er in der Runde zuvor die Nummer 2 der Setzliste Andy Roddick ausgeschaltet hatte, den Sieger von 2001. Es war Henmans erster Erfolg in dieser Saison und der 10. seiner Karriere.
Vorjahressieger im Doppel waren Wayne Black und Kevin Ullyett, die dieses Jahr schon in der ersten Runde ausschieden. Im Finale setzten sich der Russe Jewgeni Kafelnikow und der Armenier Sargis Sargsian gegen Chris Haggard und Paul Hanley und gewannen so ihren einzigen gemeinsamen Titel. Für Kafelnikow war das der 27. und letzte Doppelerfolg, für Sargisan der erste Titel der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.  Die ersten 16 gesetzten Spieler im Einzel bekamen ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 575.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 600.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 214 kB)

ATP Tour 2003
Tennisturnier in Washington, D.C.